Gacy (film), Amerikaanse film uit 2003
 John Wayne Gacy, Amerikaanse seriemoordenaar
 Madonna Wayne Gacy, Amerikaans toetsenist